Nippon betekent in het Japans: 日本 Japan, Nihon; letterlijke betekenis: oorsprong van de zon. Naast het land Japan refereert de naam Nippon ook aan een aantal bedrijven:
Nippon Cargo Airlines
Nippon Steel
All Nippon Airways
Nippon Yusen Kaisha Line
Nippon Hoso Kyokai
Nippon Electric Corporation 
Nippon Telegraph and Telephone